Murer är ett efternamn. Det kan avse:
 Fabiana Murer (född 1981), brasiliansk friidrottare
 Franz Murer (1912–1994), tysk officer och krigsförbrytare

Tyska efternamn